Por Narciso Campero pode estar à procura de:
 Narciso Campero - uma província boliviana.
Narciso Campero Leyes - antigo presidente da Bolívia.

Desambiguação